|}

Die Busoga-Bahn war die erste Eisenbahn in Uganda.

Strecke 

Ab 1909 wurden Pläne entwickelt, den Hafen von Jinja am Victoriasee und den Hafen von Namasagali am Kiogasee mit einer Eisenbahn zu verbinden. Die Strecke wurde entlang des Weißen Nil geführt. Die Betreibergesellschaft und die Strecke selbst trugen den Namen Busoga Railway (engl. für Busoga-Bahn).

Die Stammstrecke war 95 km lang, wurde in Schmalspur errichtet und ging in ganzer Länge 1912 in Betrieb. Die Busoga-Bahn betrieb auch die Dampfschiffe auf dem Kiogasee. Sie stellte zunächst einen Inselbetrieb dar. Anschluss an die Uganda-Bahn boten Dampfschiffe auf dem Victoriasee, die von Jinja Pier zum damals westlichen Endpunkt der Uganda-Bahn in Kisumu verkehrten, ebenfalls am Victoriasee gelegen. Erst 1928 wurde die Uganda-Bahn im Bahnhof Mbulamuti an die Busoga-Bahn angeschlossen und nutzte diese für ihren weiteren Weg nach Jinja. Schon im Vorfeld dieses Ereignisses wurde die Busoga-Bahn 1924 von der Uganda Railway übernommen.

1960/61 wurde die Uganda-Bahn zwischen Busembatia und Jinja auf eine neue, direktere und kürzere Trasse verlegt. Die alte Trasse wurde 1962 für den Verkehr nach Namasagali in Bukonte ebenfalls neu mit einer direkteren und kürzeren Trasse an die Uganda-Bahn angeschlossen. 1968 wurde die Busoga-Bahn aufgegeben.

Literatur 

 Neil Robinson: World Rail Atlas and historical summary. Vol. 7: North, East and Central Africa. World Rail Atlas Ltd., 2009. ISBN 978-954-92184-3-5, S. 79, Karte 43.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Uganda
Wirtschaft (Uganda)